Schack est un nom propre allemand qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Adolf Friedrich von Schack (1815-1894), un poète, historien de l'art et de la littérature et collectionneur allemand ;
 Benedikt Schack (1758-1826), un compositeur, chanteur et instrumentiste allemand ;
 Friedrich-August Schack (1892-1968), un général d'infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Gertrude Guillaume-Schack (1845-1903), née comtesse Gertrud Schack von Wittenau, une féministe abolitionniste allemande ;
 Günther Schack (1917-2003), un as de l'aviation allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Louise Schack Elholm (1977-), une femme politique danoise.